Я́ков Ерофе́евич У́рванцев () — младший лейтенант РККА, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 27 ноября 1924 года в деревне Деяново (ныне  Кировской области) в крестьянской семье. Окончил 7 классов средней школы, затем работал в Уржумском сплавном агентстве.

В РККА с 1942 года. В 1943 году окончил Московское пулемётное училище.

На фронте с мая 1943 года. Воевал на Воронежском фронте, был комвзвода 42-го стрелкового полка 180-й стрелковой дивизии. Проявил себя при форсировании Днепра.

В ночь на 27 сентября 1943 года младший лейтенант Урванцев со своим взводом переправился через Днепр в районе села Новые Петровцы. Солдатам удалось отбить многочисленные контратаки врага и удержать плацдарм.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 года за успешное форсирование реки Днепр и проявленные при этом отвагу и мужество Урванцеву было присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны продолжал службу в ВС СССР. В 1947 году вступил в ряды ВКП(б). С 1954 года — в запасе.

Жил и работал в Мурманске, затем вернулся на родину. Умер 18 февраля 1957 года. Похоронен на родине в селе Шурма Уржумского района.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» № 3691;
 орден Ленина;
 медали.

Память 

 Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войныв Парке Победы г. Москва.

 Имя Героя Советского Союза увековечено на мемориальной доске, установленной в парке Дворца Пионеров в городе Кирове.
 В селе Шурма именем героя названа одна из улиц.

Примечания

Литература 
 

Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Участники битвы за Днепр
Похороненные в Кировской области